Maiorești:
 Maiorești, Mureș (în trecut: Huduc), o localitate în județul Mureș
 Biserica de lemn din Maiorești